Mancini – brazylijski piłkarz
 Francesco Mancini – włoski kompozytor epoki baroku
 Henry Mancini – amerykański kompozytor
 Ray Mancini – amerykański bokser
 Roberto Mancini – włoski piłkarz, później trener
 Siostry Mancini, siostrzenice kardynała Jules’a Mazarina:
 Laura (ur. 1636) – najstarsza z sióstr, poślubiła Ludwika II Burbona, księcia de Vendôme, naturalnego wnuka króla Henryka IV
 Olimpia Mancini (ur. 1638, zm. 9 października 1708) – matka sławnego generała francuskiego – Eugeniusza Sabaudzkiego
 Maria (ur. 1638) – trzecia z sióstr, zakochał się w niej sam króla Ludwik XIV. Władca chciał ją poślubić, jednak dla dobra państwa para została rozdzielona i Maria poślubiła księcia Colonnę.
 Hortensja (ur. 1646) -uciekła od swojego męża i zamieszkała w Londynie – gdzie została kochanką króla Karola II.
 Marianna (ur. 1649) – poślubiła siostrzeńca generała Turenne.
 Alessandro Mancini – dwie osoby
 Mancini (rodzina)